Альмиранте:
 Альмиранте, Ассунта (1921—2022) — итальянский общественный деятель, вдова неофашистского лидера Джорджо Альмиранте.
 Альмиранте, Джорджо (1914—1988) — итальянский фашистский активист и неофашистский политик, национальный секретарь партии Итальянское социальное движение в 1969—1987. Депутат парламента Италии в 1948—1988.

 «Альмиранте Баррозо» — крейсер бразильских ВМС конца XIX века.
 «Альмиранте Вильяр» — эскадренный миноносец.
 «Альмиранте Латорре» — чилийский линейный корабль, построенный по заказу Чили в Великобритании.

 «Альмиранте Браун» — аргентинский футбольный клуб из города Исидро-Касанова.

 Альмиранте — округ в Панаме.
 Альмиранте — город и район в Панаме.